Дивізіо́н (від  — ділення, розділення, розділ):

 Артилерійський дивізіон — вогневий та тактичний підрозділ у військових частинах ракетних військ і артилерії, історично також — кавалерії, залізничних військах, жандармерії. 
 Зенітний дивізіон — вогневий і тактичний підрозділ протиповітряної оборони сучасних армій. 
 Дивізіон — на флоті тактична частина (загін) однорідних судів (есмінців, підводних човнів), що зазвичай входить до складу з'єднання кораблів.
 Дивізіон або ліга — сукупність спортивних команд якого-небудь виду спорту одного класу майстерності в деяких країнах ліга.

Див. також 
 Бригада (військова справа)
 Батальйон
 Артилерія
 Протиповітряна оборона

Джерела 
Військова організація
Військово-морські формування
Артилерія (рід військ)